Amon - egipatsko božanstvo
 Amon-Ra - sinkretističko egipatsko božanstvo, spoj bogova Amona i Ra
 Amon (demon) - demon Goecije
 Amon Judejski - judejski kralj
 Amon Göth - njemački nacistički SS zapovjednik tijekom Drugog svjetskog rata
 Amon - lik iz serije The Legend of Korra